Sveti Vid kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Vidova gora, berg, Dalmatien, 
 Sveti Vid (kulle i Kroatien), Zadars län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar